Фурка (Дојран), село у општини Дојран, Југоисточни регион, Северна Македонија
Фурка (Коница) (el), село у општини Коница, округ Јањина, периферија Епир, Грчка
Фурка (Касандра) (el), село у општини Катерини, округ Пијерија, периферија Средишња Македонија, Грчка
Скала Фурка или Скала Фуркас